Водяна́я ме́льница — гидротехническое сооружение, использующее гидроэнергию, получаемую с водяного колеса, движение которого выполняет полезную работу посредством зубчатой передачи. Водяные мельницы обычно устраивают на реках. 

Речные мельницы имеют два типа устройства:

I. Плотинные, когда для усиления энергии воды реку перегораживают плотиной, в которой оставляют отверстие для струи воды, вращающей водяное колесо;

II. Плавучие, когда мельницу размещают на понтоне или речном судне.

Для приведения в движение водяных колес иногда использовалась также сила морских приливов.

Плотинные мельницы 
Устраивались либо путем полного перегораживания плотиной небольшой реки, либо отводом части речного стока на мельничное колесо.

.
По способу подачи водяной струи на водобойное колесо делятся на два типа:

— мельницы с колесом верхнего боя, когда падающая струя воды направляется на верхнюю часть колеса;

— мельницы с колесом нижнего боя:, когда струя воды направляется в нижнюю часть колеса.

Существовали конструкции водяных мельниц, на которых использовались оба способа подачи воды на колесо: в случае падения уровня воды в реке открывалась заслонка в плотине для подачи воды на лопасти нижней части колеса и мельница продолжала работу.

Мельничный омут 

Так как место для устройства мельничной плотины тщательно выбирали в овражистых местах, по-возможности с высокими крутыми берегами, то и омут, который возникал перед плотиной после наполнения искусственного озера нередко являлся самым глубоким местом на реке. 

Мельничный омут заселялся рыбой; особенно любили омуты сомы, где их и промышляли.

С мельничным омутом связано множество поверий, легенд и преданий. 

Полагали, что омут у мельничной плотины бездонный и здесь живут Водяной и русалки. Водяной особенно любит забираться на ночлег под водяную мельницу, возле самого колеса. 

Когда в половодье от весеннего таяния снегов или от долгих проливных дождей выступит река из своих берегов и стремительным напором ломает плотину, крестьяне думают, что это водяной подпил на свадьбе, предался буйному веселью и пляскам и в своей гульбе разрушил преграду.

Плавучие мельницы 

Плавучие мельницы имели большее распространение по всей Европе.

Применение 
 Для помола и просеивания зерна.
 В сукновальном деле (с 1223, Германия).
 Для изготовления бумаги (с 1238, Испания).
 Для ковки железа (c 1197, Швеция)
 Для резки брёвен (гидравлическая пила — не позже 1240)
 Для обработки конопли.
 Для дубления кожи.
 Для заточки инструментов.
 Для сверления пушечных стволов.
 Для шлифовки и полирования изделий из природного камня
 В пивоварении.
 Водяное колесо, вращающее генератор электрического тока, получило название гидроэлектростанции.

История 

Водяные мельницы известны в Римской империи со II века до н. э., описаны Витрувием.

Широкое распространение получили в Средневековье, особенно при монастырях. Бенедикт Нурсийский предписывал каждому монастырю обзавестись водяной мельницей. Во Франции сохранились остатки каскада из 16 водяных мельниц вблизи Арля, построенных в III—IV вв. В Древней Руси водяные мельницы упоминаются впервые в XIII веке в ярлыке хана Менгу-Темира. Водяные мельницы включены в жалованую грамоту галицкого князя Льва Даниловича Спасскому монастырю (1292), принадлежавшие ему водяные мельницы называет в духовной грамоте Дмитрий Донской (1389).

О водяных бумажных мельницах в Самарканде XVI века упоминает Бабур-наме

Приливные мельницы появились в XI веке на побережье Адриатического моря. На Руси о таких мельницах упоминает жалованная грамота Ивана Грозного (построены Никитой Павловым на берегу Белого моря в Усть-Золотице).

Праздник и обряды 

11 ноября праздник — «День Святого Мартина», покровителя мельников и мельничного дела: «Святой Мартин на мельницу воду льет, а сам вино пьет».

Праздник ряда народов Европы; связан с сезонным циклом сельскохозяйственных работ. Дата праздника отмечала окончание уборки урожая, завершение работ в поле, наступление зимних холодов. 

Праздник продолжался три дня: с 9 по 11 ноября. На стол было принято подавать вино, жареного гуся или поросенка и свежую выпечку из муки нового урожая. 

Праздник имеет различную форму и выражение в зависимости от сложившихся местных обычаев.

Устойчивые выражения, пословицы и поговорки

Устойчивые выражения 
 «Мели Емеля»; 
 «Пьян как мельник»;
 «Повесить себе на шею мельничные жернова»; 
 «Попасть между мельничными жерновами»;
 «Скрипеть как мельничное колесо»; 
 «Глубокий/бездонный как мельничный омут»;

Пословицы и поговорки 
 «Помолом мельница стоит»;
 «Всяк мельник на свою мельницу воду льет»; 
 «Мельница сильна водой, а человек едой»

В искусстве

Живопись

Литература 
 Стихотворение Антипатра Фессалоникского «Водяная мельница» приводит в «Капитале» Карл Маркс.

Филателия

Действующие мельницы 
 Музей «Водяная мельница в деревне Бугрово». Находится в деревне Бугрово, Пушкиногорский район, Псковская область, Российская Федерация;
 Музей «Стары млын» (с белорусского: Старая мельница). Экспозиция этнографии, хлеба и зерна. Находится в агрогородке Жодишки, Сморгонский район, Гродненская область, Республика Беларусь;
 Плавучая водяная мельница-музей в немецком городе Минден на реке Везер.

См. также 
 Водяное колесо
 Плавучая водяная мельница
 Нория
 Ветряная мельница

Примечания

Литература 
  (обл.) Глава VII — Материальная жизнь.
  (в пер.)
 Черных О. Н., Вольшаник В. В. Роль водяных мельниц в воссоздании исторических ландшафтов  // Природообустройство. 2017.

Ссылки 

 
 Сергеев И. Н. Царицынские мельницы XVIII века  // Архитектура и строительство Москвы. 2007. № 3.
 Остановка водяной мельницы // Краеведческий Музей Курск. 26 июля 2022.

Виды мельниц
 
Техника Древнего мира
Типы гидротехнических сооружений